Reaktor kan syfta på:

Kemisk reaktor – en behållare för kontroll och styrning av kemiska processer inom den kemiska industrin
Kärnreaktor – en enhet, där en kedjereaktion initieras
 Elektrisk reaktor – en strömbegränsare till lysrör, se Drossel